Бургете ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Население — 315 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Покровителем города считается святой Николас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Auritz/Burguete
 Esukomedia Auritz/Burguete

Муниципалитеты Наварры